Krenek oder Křenek ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krenek (1880–1948), österreichischer Maler und Graphiker
 Ernst Krenek (1900–1991), österreichischer Komponist
 Gladys Nordenstrom-Krenek (1924–2016), US-amerikanische Komponistin
 Hans Krenek (1903–1966), österreichischer Psychologe und Pädagoge
 Jiří Křenek (Schriftsteller) (* 1933), tschechischer Schriftsteller
 Jiří Křenek (Fotograf) (* 1974), tschechischer Fotograf
 Robert Křenek (* 1974), tschechischer Skispringer
 Roman Křenek, tschechischer Skispringer

Křenek bezeichnet:
 Křenek, Gemeinde in Tschechien